Toscano puede hacer referencia a:

 Toscana, una de las veinte regiones que conforman la República Italiana;
 Toscano, una variedad de italorromance que se desarrolló durante la Edad Media y que sirvió de base para el italiano;
 Orden toscano, estilo arquitectónico clásico;
 Vino toscano, variedad de vino italiano producido en la Toscana.
 Gabriela Toscano, actriz nacida en 1965.